Ens (Noordoostpolder), dorp in het zuidoosten van de gemeente Noordoostpolder
Ens (Schokland), gezamenlijke naam voor twee voormalige dorpen op het verlaten eiland Schokland
Ens (Hautes-Pyrénées), gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées
Enschede Airport Twente, IATA-luchthavencode ENS
École normale supérieure, onderwijs- en onderzoekinstelling in Parijs
Empty Nose Syndrome, neusaandoening